Odenwaldring ist der Name folgender Rennstrecken:

 Odenwaldring (Oberneudorf)
 Odenwaldring (Schaafheim)

Odenwaldring ist der Name folgender Straßen:
 Odenwaldring (Offenbach)